Скляре́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Скляренко Андрій Петрович — підполковник армії УНР.
 Скляренко Віталій Григорович — український мовознавець, славіст.
 Скляренко Володимир Михайлович — режисер школи Леся Курбаса.
 Скляренко Галина Яківна — український мистецтвознавець.
 Скляренко Євген Михайлович — український історик, краєзнавець.
 Скляренко Євген Тимофійович — український хірург-травматолог.
 Скляренко Оксана Сергіївна — українська легкоатлетка.
 Дивов (Скляренко) Олег Ігорович ( 1968 р.) — російський письменник-фантаст.
 Скляренко Семен Дмитрович — український письменник, автор історичних романів і белетрист.
 Скляренко Іван Олександрович — український футболіст, захисник.

Українські прізвища
Прізвища на -енко